Brauneder ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Brauneder (* 1960), ehemaliger österreichischer Fußballspieler 
 Wilhelm Brauneder (* 1943), österreichischer Jurist und Politiker